Музей эволюционной экологии и археологии ВГИ (филиала) ВолГУ образован в сентябре 1998 года на основании приказа директора и решения Ученого совета института, с целью «обеспечения учебного процесса студентов кафедры истории и международных отношений и кафедры экологии и природопользования».

В настоящее время  в музее, занимающем экспозиционную площадь 100 квадратных метров, три  зала, где представлены более 2 тысяч уникальных экспонатов со всех районов Волгоградской области. Основу экспозиций составляют палеонтологические, геологические, археологические коллекции, муляжи, реплики, модели, панно, скульптуры и другие работы, созданные заведующим музеем к.г.н. А.А. Ярковым. Естественно, что впоследствии фонды стали пополняться материалами геологических практик и комплексных экспедиций, проводимых сотрудниками музея, а также «Волжским плавучим университетом» и археологическим отрядом ВГИ ВолГУ «Гюлистан».

Научная и учебно-методическая работа в музее с самого начала строилась в соответствие с учебными программами института и весьма важными для общества задачами по воспитанию у студентов патриотизма и научно-исторического мировоззрения. Здесь регулярно проводятся семинары и практические занятия по геологии, палеонтологии, а также культурологии и истории. Необходимо подчеркнуть еще одну характерную особенность: в отличие от других музеев высших учебных заведений области, музей ВГИ добровольно взял на себя культурно-просветительную функцию в г. Волжском. Ежегодно его посещают более 1000 школьников всех возрастных групп. Именно поэтому, научную и патриотическую деятельность сотрудников музея высоко оценили в городе, наградив в юбилейном 2004 году дипломом за активное участие в городском конкурсе школьных музеев "Мой любимый город Волжский".

В музее проводятся экскурсии делегатам международных конференций, проходящих в институте, представителям общественных организаций города. Гостями в музее были сотрудники "Юнеско", депутаты Областной и Государственной Думы, ученые из США и других стран. Посетители восторженно охарактеризовали его работу в Книге отзывов, но нам особенно дороги высказывания студентов и школьников, которые получают в нем полное представление об интригующих страницах истории нашего края.

Под председательством А.А. Яркова здесь проходят заседания "Русского географического общества, круглые столы, просвещенные проблемам экологического состояния Заволжья, а также вопросам организации и функционирования особо охраняемых природных территорий, занятия по истории края и отборочные конференции с членами детского научного клуба естествоиспытателей природы "Ихтиостеги".

Научный работник А.А. Ярков выпускает свои книги (одна из них "Ожившие драконы") и статьи на тему палеогеографический исследований и изучений прошлого планеты Земля. Помогает ему в этом его ассистентка Семенова Диана Александровна, заканчивающая магистратуру в ВГИ.

Ссылки 

 
 

Музеи экологии
Музеи Волгоградской области